Semper fidelis − dewiza łacińska (zawsze wierny)
 „Semper Fidelis” − dwumiesięcznik Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich
 Semper fidelis − film dokumentalny z 1999
 Semper Fidelis − film krótkometrażowy z 2010
 Fundacja Semper Fidelis − fundacja przy Towarzystwie Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich
 Semper Fidelis – nagroda przyznawana od 2019 r. przez IPN dla osób szczególnie zaangażowanych w prowadzenie działalności na rzecz upamiętniania polskiego dziedzictwa Kresów Wschodnich